Oranjestad (Aruba), de hoofdstad van Aruba
Oranjestad (Sint Eustatius), de hoofdstad van Sint Eustatius
Een stad die een nauwe band heeft met het huis Oranje-Nassau, zoals Breda, Steenbergen, Buren, Diest, Dillenburg en Orange.
Unie van Oranjesteden.